Пекарівська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Пекарівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Пекарівська сільська рада — Чернігівська область, Сосницький район